Мурлы́ка (, букв. «Беззаботный Пурр-иж») — мультфильм. Производство: США, 1962 год. Продолжительность 85 мин.

Сюжет 
Мурлыка — это деревенская кошечка, мечтающая о жизни в Париже. Весёлое, наполненное песнями и очаровательной музыкой приключение начинается с похищения Мурлыки котами-преступниками. Дела её плохи. Но отважные коты — Жан-Том и его верный друг Робеспьер — раскрывают преступный замысел и бросаются на выручку Мурлыке в надежде спасти похищенную кошечку.

Роли озвучивали 
 Джуди Гарленд — Мурлыка (речь, вокал)
 Роберт Гуле — Юн Том
 Ред Баттонс — Робспирр
 Пол Фрис — Мяурис
 Гермиона Джинголд — мадам Рубенс-Шатте
 Мел Бланк, Мори Амстердам, Джоан Гарднер, Джули Беннетт

Создатели 
 Композитор Гарольд Арлен на стихи Е. И. Харбурга
 Аранжировщик и дирижёр Морт Линдси
 Аранжировка вокала Джозеф Дж. Лилли
 Авторы сценария Дороти и Чак Джонс
 Аниматоры Бен Уошэм, Фил Данкан, Хэл Эмбро, Рэй Паттерсон, Грант Симмонс, Ирв Спенс, Дон Ласк, Хэнк Смит, Харви Тумбс, Волас Джонс, Кен Харрис, Арт Дэвис, Фрэд Мэдисон
 Режиссёр последовательностей Стив Кларк
 Арт-директор Виктор Хабуш
 Художники-постановщики Роберт Сингер, Ричард Анг, "Корни" Коул, Рэй Арагон, Эдвард Левитт, Эрнест Нордли
 Стилизация цвета Глория Вуд, Роберт Инман, Дон Питерс, Фил Норман, Ричард Келси
 Титры Джон Хайтсмэн
 Ассоциированный продюсер Ли Орджел
 Продакшн-менеджер Эрл Джонас
 Редакторы Сэм Хорта, Эрл Беннетт
 Музыкальные редакторы Джордж Проберт, Уэйн Хьюс
 Дополнительные диалоги Ральф Райт
 Камера Рой Хатчкрофт, Дэн Миллер, Джек Стивенс, Дуэйн Киган
 Супервайзер чека Грэйс МакКарди
 Исполнительный продюсер Генри Дж. Саперштейн
 Режиссёр Эйб Левитоу

См. также 
 Коты-аристократы

Источник 
 

Рисованные мультфильмы США 1962 года
Полнометражные мультфильмы США
Чак Джонс
Мультфильмы о кошках
Фильмы о Париже